130 км (130-й кіломе́тр; Сто тридця́тий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

130 км — селище, Топкинський округ, Кемеровська область

130 км — зупинний пункт Коростенської дирекції Південної залізниці.
 130 км — зупинний пункт Куп'янської дирекції Південно-Західної залізниці.

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (1)